De Brimstone Cup is een voetbalbeker die sinds 2001 jaarlijks wordt uitgereikt aan de winnaar van de onderlinge duels tussen de Major League Soccer-teams Chicago Fire en FC Dallas. De club die de meeste punten behaald in alle onderlinge wedstrijden dat jaar, dus alle competitie-, play-off-, beker- en eventuele continentale wedstrijden tellen mee. Als de twee teams in punten gelijk staan aan het eind van het jaar, behoudt het team, dat aan het begin van het jaar de beker in zijn bezit had, de beker.

Winnaars

Onofficiële resultaten

Uitslagen

Externe link
 De officiële website van de Brimstone Cup

Major League Soccer
Voetbal in de Verenigde Staten
Voetbalklassieker